Анато́лий Заха́рович Руби́нов (Абрам За́лманович, 6 февраля 1924, Смоленск — 9 мая 2009, Москва) — советский и российский журналист, публицист, писатель.

Биография 
Родился в 1924 году в Смоленске.

Восемнадцатилетним юношей ушёл на фронт, был младшим авиаспециалистом 94-го бомбардировочного авиационного полка. Писал заметки в дивизионную многотиражку «Отвага», куда его в 1944 году направили на работу. После войны работал в многотиражных газетах «Жилищный работник» и «Коммунальный работник», одновременно публиковался в городских газетах. В 1951 году заочно окончил Московский полиграфический институт. Три года работал в «Вечерней Москве», а затем 33 года вел отдел социально-бытовых проблем в «Литературной газете». Был постоянным автором журнала «Журналист».

Был членом Союза журналистов, Союза писателей, автор трёх десятков книг.

Анатолий Рубинов — основатель Общества потребителей России, основатель «Телефона доверия», основатель в России «служб брачных знакомств». В частности, благодаря его усилиям более чем на 10 лет была отложена система повременной оплаты за телефонные переговоры, введен почтовый индекс, все продукты в стране маркируются — указываются даты изготовления, срок годности и состав. 

Выступал в поддержку перехода СССР на летнее и зимнее время (такой переход стал ежегодным начиная с 1981 года, но в 2014 окончательно отменён).

В последние годы писал новую книгу «Ю», также готовил к печати второй том нашумевшей в 1990-е годы книги «Интимная жизнь Москвы».

В марте 2008 перенёс инфаркт, почти месяц пролежал в больнице. Скончался вечером 9 мая 2009 года на 86-м году жизни. Похоронен 13 мая на Перловском кладбище.

Сочинения 
 Друзья повсюду. — М., 1959.
 Я знаю все! — М., 1965.
 Отчего горожанину некогда — М., 1975.
 Такси! Такси! — М., 1975.
 Лестница престижа — М., 1978.
 «Операции» без секретов. — М.: Мысль, 1980.
 Со служебного входа — М.: Моск. рабочий, 1980.
 Если бы директором был я (на восьми языках) — М., 1983.
 За окном — М., 1986.
 Семья, одиночество, любовь… — М.: Сов. Россия, 1986.
 Кардиограмма очереди. — М.: Моск. рабочий, 1988.
 Откровенный разговор в середине недели. Очерки. — М.: Сов. писатель, 1990.
 Сандуны. — М., 1990.
 Интимная жизнь Москвы. — М., 1991.
 Частная жизнь журналиста. — М.: Экономика, 1994.
 Moskau intim — Berlin, 1994.
 Самый лучший Страдивари — М., 1995.
 Веселые похоронные истории — М., 2005.
 История бани. — М., 2006.
 История трех московских магазинов — М., 2007.
 Такова еврейская жизнь — М., 2007.
 Секреты журналистики (Социальный корреспондент)(в соавторстве с Вяч. Басковым). — М.: ИКАР, 2008.
 Мы жили так… Необычайные приключения россиян при социализме и после. — М.: Новая газета, 2009.
 Аудиокнига «История московских бань» (в соавторстве с В. Гиляровским). Общее время звучания 6 ч. 12 мин. — 2009.
 Ю — М.: Адвансед Солюшнз, 2010.
 Диагноз: Россия (в соавторстве с Вяч. Басковым). — М.: ИКАР, 2011.
 Интимная жизнь москвичей — М.: ИКАР, 2012.
 Грехи молодости — М.: ИКАР, 2012.
 Святого Матфея ищет милиция — М.: ИКАР, 2012.
 Малоизвестный А. Р. — М.: ИКАР, 2013.
 Что почём? — М.: ИКАР, 2014.

Награды и звания 
Четырежды лауреат премии «Литературной газеты», трижды лауреат премии журнала «Огонёк», лауреат премий Союза журналистов СССР, Конкурса репортёров, Конкурса Союза журналистов Москвы, обладатель премии Международного конкурса юмора и сатиры имени Алеко. За свою работу в печати Анатолий Рубинов был награждён двумя орденами «Знак почёта».

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 396.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Ссылки 
 Интервью с Анатолием Рубиновым в журнале «Журналист»
 «Литературная Россия»: наши юбиляры. Анатолий Захарович Рубинов

Выпускники Московского университета печати
Журналисты России
Журналисты СССР
Публицисты России
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Краеведы Москвы
Похороненные на Перловском кладбище
Журналисты «Литературной газеты»